Grimmiaceae är en familj av bladmossor. Enligt Catalogue of Life ingår Grimmiaceae i ordningen Grimmiales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Grimmiales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Grimmiaceae 298 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Grimmiaceae